

Kerken  
 Onze-Lieve-Vrouw van Goede Raad en Heilige Jozefkerk (Asenray)
 Broekhovense kerk, Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk in Broekhoven
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk (1898, Den Haag)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk (Den Haag)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goeden-Raadkerk (Honselersdijk)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk (Maastricht)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk (Mariaheide)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkerk (Utrecht)

Kapellen 
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkapel (Guttecoven)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkapel (Kronenberg)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Goede-Raadkapel (Walem)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkapel (Grotenberge)